Twierdzenie Hahna może oznaczać jeden z wyników Hansa Hahna.

W teorii miary:
 twierdzenie Hahna o rozkładzie miary,
 twierdzenie Hahna-Kołmogorowa o rozszerzeniu premiary.
 twierdzenie Vitalego-Hahna-Saksa o granicy ciągu miar spektralnych.

W analizie funkcjonalnej:
 twierdzenie Hahna-Banacha o rozszerzeniu funkcjonału.

W teorii grup:
 twierdzenie Hahna o zanurzeniu.

W topologii:
 twierdzenie Hahna-Mazurkiewicza o charakteryzacji krzywej ciągłej.

Zobacz też 
 produkt Hahna
 szereg Hahna (Hahna-Mal'ceva-Neumanna)
 wielomiany Hahna